Danny Rubin puede hacer referencia a:
 Danny Rubin (1957), guionista y actor estadounidense.
 Danny Rubin (1991), baloncestista estadounidense nacionalizado israelí.